Літні юнацькі Олімпійські ігри 2014, офіційно відомі як Ігри II Олімпіади (2014 Summer Youth Olympics), пройшли в Нанкін, Китай з 16 серпня по 28 серпня 2014 року.

Розклад 
{| class="wikitable" style="margin:0.5em auto; font-size:90%;"
|-
|  style="background:#0c3; text-align: center;"| ● ||Церемонія відкриття||  style="background:#39f; text-align: center;"| ● ||Кваліфікаційні змагання ||  style="background:#fc0; text-align: center;"| ● ||Фінали|| style="background:#e33;"| ● ||Церемонія закриття
|-

{| class="wikitable" style="margin:0.5em auto; font-size:90%; line-height:1.50em;width:75%;"
|-
! Серпень!!14Чт!!15Пт!!16Сб!!17Нд!!18Пн!!19Вт!!20Ср!!21Чт!!22Пт!!23Сб!!24Нд!!25Пн!!26Вт!!27Ср!!28Чт!!Змагань
|-
| Церемонії || || ||  style="background:#0c3; text-align: center;"|●|| || || || || || || || || || || ||  style="background:#e33; text-align: center;"|●||
|- style="text-align:center;"
| style="text-align:left;"| Стрибки у воду
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| bgcolor=#ffcc00 |1
| bgcolor=#ffcc00 |1
| bgcolor=#ffcc00 |1
| bgcolor=#ffcc00 |1
| bgcolor=#ffcc00 |1
|
| 5
|- style="text-align:center;"
| style="text-align:left;"| Плавання
|
|
|
| bgcolor=#ffcc00 |3
| bgcolor=#ffcc00 |8
| bgcolor=#ffcc00 |5
| bgcolor=#ffcc00 |7
| bgcolor=#ffcc00 |4
| bgcolor=#ffcc00 |9
|
|
|
|
|
|
| 36
|- style="text-align:center;"
| style="text-align:left;"| Стрільба з луку
|
|
|
|
|
|
|
|
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#ffcc00 |1
| bgcolor=#ffcc00 |1
| bgcolor=#ffcc00 |1
|
|
| 3
|- style="text-align:center;"
| style="text-align:left;"| Легка атлетика
|
|
|
|
|
|
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#ffcc00 |13
| bgcolor=#ffcc00 |12
| bgcolor=#ffcc00 |11
| bgcolor=#ffcc00 |1
|
|
| 37
|- style="text-align:center;"
| style="text-align:left;"| Бадмінтон
|
|
|
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#ffcc00 |3
|
|
|
|
|
|
| 3
|- style="text-align:center;"
| style="text-align:left;"| Баскетбол
|
|
|
|
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#ffcc00 |2
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#ffcc00 |2
|
|
| 4
|- style="text-align:center;"
| style="text-align:left;"| Пляжний волейбол
|
|
|
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
|
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
|
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#ffcc00 |1
| bgcolor=#ffcc00 |1
|
| 2
|- style="text-align:center;"
| style="text-align:left;"| Бокс
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#ffcc00 |3
| bgcolor=#ffcc00 |10
|
| 13
|- style="text-align:center;"
| style="text-align:left;"| Веслування на байдарках і каное
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#ffcc00 |4
|
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#ffcc00 |4
|
| 8
|- style="text-align:center;"
| style="text-align:left;"| Велоспорт
|
|
|
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
|
| bgcolor=#ffcc00 |2
|
| bgcolor=#ffcc00 |1
|
|
|
|
| 3
|- style="text-align:center;"
| style="text-align:left;"| Кінний спорт
|
|
|
|
|
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#ffcc00 |1
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#ffcc00 |1
|
|
|
|
| 2
|- style="text-align:center;"
| style="text-align:left;"| Фехтування
|
|
|
| bgcolor=#ffcc00 |2
| bgcolor=#ffcc00 |2
| bgcolor=#ffcc00 |2
| bgcolor=#ffcc00 |1
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7
|- style="text-align:center;"
| style="text-align:left;"| Хокей на траві
|
|
|
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
|
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#ffcc00 |1
| bgcolor=#ffcc00 |1
|
| 2
|- style="text-align:center;"
| style="text-align:left;"| Футбол
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
|
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
|
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
|
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#ffcc00 |1
| bgcolor=#ffcc00 |1
|
| 2
|- style="text-align:center;"
| style="text-align:left;"| Гольф
|
|
|
|
|
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#ffcc00 |2
|
|
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#ffcc00 |1
|
|
| 3
|- style="text-align:center;"
| style="text-align:left;"| Гімнастика
|
|
|
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#ffcc00 |1
| bgcolor=#ffcc00 |1
| bgcolor=#ffcc00 |1
| bgcolor=#ffcc00 |1
| bgcolor=#ffcc00 |5
| bgcolor=#ffcc00 |5
|
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#ffcc00 |2
|
| 16
|- style="text-align:center;"
| style="text-align:left;"| Гандбол
|
|
|
|
|
|
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
|
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#ffcc00 |2
|
|
|
| 2
|- style="text-align:center;"
| style="text-align:left;"| Дзюдо
|
|
|
| bgcolor=#ffcc00 |3
| bgcolor=#ffcc00 |3
| bgcolor=#ffcc00 |2
|
| bgcolor=#ffcc00 |1
|
|
|
|
|
|
|
| 9
|- style="text-align:center;"
| style="text-align:left;"| Сучасне п'ятиборство
|
|
|
|
|
|
|
|
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#ffcc00 |1
| bgcolor=#ffcc00 |1
|
| bgcolor=#ffcc00 |1
|
|
| 3
|- style="text-align:center;"
| style="text-align:left;"| Академічне веслування
|
|
|
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#ffcc00 |4
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4
|- style="text-align:center;"
| style="text-align:left;"| Регбі
|
|
|
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#ffcc00 |2
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
|- style="text-align:center;"
| style="text-align:left;"| Вітрильний спорт
|
|
|
|
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
|
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#ffcc00 |4
|
|
|
|
|
| 4
|- style="text-align:center;"
| style="text-align:left;"| Кульова стрільба
|
|
|
| bgcolor=#ffcc00 |1
| bgcolor=#ffcc00 |1
| bgcolor=#ffcc00 |1
| bgcolor=#ffcc00 |1
| bgcolor=#ffcc00 |1
| bgcolor=#ffcc00 |1
|
|
|
|
|
|
| 6
|- style="text-align:center;"
| style="text-align:left;"| Настільний теніс
|
|
|
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#ffcc00 |2
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#ffcc00 |1
|
|
|
|
|
| 3
|- style="text-align:center;"
| style="text-align:left;"| Тхеквондо
|
|
|
| bgcolor=#ffcc00 |2
| bgcolor=#ffcc00 |2
| bgcolor=#ffcc00 |2
| bgcolor=#ffcc00 |2
| bgcolor=#ffcc00 |2
|
|
|
|
|
|
|
| 10
|- style="text-align:center;"
| style="text-align:left;"| Теніс
|
|
|
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#3399ff |●
| bgcolor=#ffcc00 |2
| bgcolor=#ffcc00 |3
|
|
|
|
| 5
|- style="text-align:center;"
| style="text-align:left;"| Тріатлон
|
|
|
| bgcolor=#ffcc00 |1
| bgcolor=#ffcc00 |1
|
|
| bgcolor=#ffcc00 |1
|
|
|
|
|
|
|
| 3
|- style="text-align:center;"
| style="text-align:left;"| Важка атлетика
|
|
|
| bgcolor=#ffcc00 |2
| bgcolor=#ffcc00 |2
| bgcolor=#ffcc00 |2
|
| bgcolor=#ffcc00 |2
| bgcolor=#ffcc00 |2
| bgcolor=#ffcc00 |1
|
|
|
|
|
| 11
|- style="text-align:center;"
| style="text-align:left;"| Боротьба
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| bgcolor=#ffcc00 |5
| bgcolor=#ffcc00 |4
| bgcolor=#ffcc00 |5
|
| '''14
|-
!Загалом золотих медалей!! !! !! !! 14 !! 19 !! 15 !! 21 !! 16 !! 18 !! 28 !! 29 !! 20 !! 17 !! 25 !! !!rowspan=2|222
|-
!Розіграно золотих медалей!! !! !! !! 14 !! 33 !! 48 !! 69 !! 85 !! 103 !! 131 !! 160 !! 180 !! 197 !! 222 !!
|-
! Серпень!!14Чт!!15Пт!!16Сб!!17Нд!!18Пн!!19Вт!!20Ср!!21Чт!!22Пт!!23Сб!!24Нд!!25Пн!!26Вт!!27Ср!!28Чт!!Змагань

Україна 
 Україна на літніх юнацьких Олімпійських іграх 2014

Див. також 

2014
Спортивні події 2014
Спорт у Нанкін
Серпень 2014